Xun kan avse:

Personer
Personer utan angiven nationalitet är från Kina.
Män
 Xun Zi (313–238) f.Kr.), filosof

 Lu Xun(1881–1936), författare , artistnamn 
 Lu Xun-priset – kinesiskt kulturpris sedan 1995
 Ouyang Xun (557–641), folosof och kalligraf 
 Zhang Xun (1854–1923), krigsherre
Kvinnor
 Zhou Xun (föddd 1974), skådespelare, sångerska och fotomodell

Geografi

Kina
 Xun (köping) – köping i Shanxi-provinsen, Xinzhous stad på prefekturnivå, Hequs härad
 Xun, Hebi – härad under Hebi, Jenan-provinsen
 Xun Jiang – flera vattendrag
 Xun Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi, lat 25,66, long 109,47)
 Xun Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi, lat 23,47, long 111,30)
 Xunjiang Gang, vik, Fujian
 Xun He – flera vattendrag
 Xun He (vattendrag i Kina, Heilongjiang)
 Xun He (vattendrag i Kina, Shaanxi)

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor